Saint-Quentin-les-Marais ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 6,62 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Quentin

Weblinks 

 
Ort in Grand Est